Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2016/2017 является 16 турниром Российской федерации по баскетболу.

Формат 
Кубок России в сезоне 2016/2017 гг. прошел по системе плей-офф. В зависимости от дивизиона команды вступали в борьбу на разных стадиях (от 1/64 финала до 1/8 финала).

Единственными клубом, представляющими Единую лигу ВТБ, стала Парма.

Плей-офф

Финал 4-х

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок России по баскетболу
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе
Спорт в России в 2016 году
Спорт в России в 2017 году